Al-Andalus — nome em árabe da Península Ibérica, geralmente associado ao período histórico em que essa região teve governantes muçulmanos, entre os séculos VIII e XV, cujo gentílico é andalusino 
Dialeto árabe andalusino — usado no Al-Andalus